Сегунда 2007/2008 () — 77-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 25 августа 2007 года и закончился 15 июня 2008 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 2006-07 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 2006-07 сезона, и четыре из которых вышли из дивизиона Б.

Сельта, Реал Сосьедад и Таррагона — команды вылетевшие из Ла Лиги.

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: — Реал Мадрид Кастилья , Лорка, Понферрадина и Весиндарио. В место них вышли — Севилья Атлетико, Эйбар, Кордоба и Ферроль.

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

2007/2008
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2007 году
Спорт в Испании в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008